«Двойной агент» () — американский политический триллер Майкла Брандта. Премьера в кинотеатрах США прошла 28 октября 2011 года, в России — 8 декабря.

Сюжет 
Сотрудник ЦРУ в отставке в паре с молодым агентом ФБР должен разгадать тайну убийства сенатора. Все улики преступления указывают на легендарного убийцу под кодовым именем «Кассий» из спецгруппы КГБ из Советского Союза, которого все считали мёртвым с 1988 года.

В ролях 
 Ричард Гир — Пол Шефердсон
 Тофер Грейс — агент ФБР Бен Гири
 Мартин Шин — Том Хайлэнд, директор ЦРУ
 Стивен Мойер — Игорь Иванович Волк по кличке «Брут», бывший советский агент
 Одетт Эннэйбл — Натали Гири
 Стана Катич — Эмбер, русская проститутка
 Кристофер Маркетт — Гаррисон
 Джеффри Пирс — агент Уивер
 Тамер Хассан — Йохан Бозловский, советский агент-киллер
 Николь Форстер — Молли
 Юрий Сардаров — Лео
 Иван Федоров — Попрошайка

Съёмки 
Съёмки проходили в Детройте.

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы США 2011 года
Фильмы о ЦРУ
Фильмы о шпионах